Esta é uma lista dos municípios de Mato Grosso do Sul classificados por número total de estabelecimentos de saúde, de acordo com informações do portal Datasus de 19 de junho de 2015.

R